Dante Di Loreto (1956) è un produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense.
 Eduardo Di Loreto (1929-2010) è stato un allenatore di calcio e calciatore argentino, di ruolo attaccante.
 Marco Di Loreto (1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.